Antíopa — irmã de Hipólita, raptada por Teseu durante o nono trabalho de Hércules
 Antíope (mãe de Anfião) — associada com a mitologia de Tebas, Grécia

 90 Antíope — asteroide

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de astronomia